APAS  steht für:
 Androgynous Peripheral Attach System
 Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

APAS